Deux anatomistes et chirurgiens portèrent le nom de Jean-Joseph Sue, le père et le fils :

 Jean-Joseph Sue père (1710 — 1792), professeur au Collège royal de chirurgie et à l'École royale de peinture et de sculpture.
 Jean-Joseph Sue fils (1760 — 1830), chirurgien dans l'armée napoléonienne et membre de l'Académie de médecine.

Ils sont respectivement les grand-père et père de Eugène Sue.